L'âge d'or du journal Spirou est une période allant approximativement de 1946 à 1968 et qui a vu la création de très nombreuses séries devenues des classiques du « neuvième art ».

L’ère Jean Doisy

La transmission de Jijé 
On situe traditionnellement les débuts de l'âge d'or du journal Spirou à l'année 1946. Cette année commence par l'augmentation du nombre de pages qui passe ainsi à seize pages dès le premier numéro de l'année. Le , la numérotation du journal change, l'ancien système (une numérotation allant de 1 à 53 qui recommence à zéro chaque année) est abandonné au profil d'un système de numérotation en continu. Le deuxième numéro de l'année est donc le  qui correspond au nombre de semaines écoulées depuis la création du journal en 1938, en réalité le journal ayant dû à plusieurs reprises arrêter sa publication pendant la guerre compte moins de 403 numéros quand il est décidé d'adopter ce système de numérotation. Le journal est alors intitulé Le Journal de Spirou avec pour titre un Spirou faisant un salut dans le « S » du titre, le slogan « Champion de la bonne humeur » finit de compléter le titre. Le reste de la couverture est complété par l'aventure de la série Spirou, sauf dans de rares cas où une autre série fait la couverture. Le contenu du journal est composé de séries américaines (Superman, Red Ryder, Brick Bradford ou encore Tarzan) et de production locale apparu avant ou pendant la guerre (Tif et Tondu par Fernand Dineur, Spirou et Jean Valhardi par Jijé ou encore L'Épervier bleu par Sirius). Si l'année commence classiquement, elle va être bouleversée par le départ de Jijé pour les États-Unis et par le projet d'une biographie de Don Bosco et d'Emmanuel en bande dessinée. Pilier principal du journal depuis 1939, il est l'homme qui aide la rédaction dès le moindre problème graphique. Pendant la guerre, il lui est même arrivé de dessiner des numéros du journal à lui tout seul. De plus il est l'auteur de Spirou la série vedette du journal depuis 1940, de nombreuses autres séries vedettes et dessine plusieurs animations du journal. Toutefois son départ est préparé, depuis plusieurs années il a pris des jeunes assistants dans son studio de Bruxelles qui l'aident dans ses différents travaux et qu'il forme en contrepartie. Tout naturellement il distribue ses séries à ses jeunes assistants. André Franquin reprend la série vedette Spirou en plein milieu de l'histoire La Maison préfabriquée dans le  du , Eddy Paape reprend la série Jean Valhardi dans le  avec l'histoire Les Rubens sur scénario du rédacteur en chef du journal, Jean Doisy.

Présent au sommaire du journal depuis 1942, Sirius termine cette année du  () au  () l'histoire Caramel et Romulus une histoire humoristique, poétique et extravagante commencée en 1944. Du  () au  (), il publie une reconstitution historique complète du chevalier Godefroid de Bouillon, au cours de laquelle son graphisme évolue au fur et à mesure de la publication. En fin d'année, il publie une nouvelle histoire de son héros fétiche L'Épervier bleu intitulée Le Pharaon des cavernes du  () au  (), une période faste puisqu'il publie aussi deux roman à suivre, Planète hostile et Aile rouge, ce dernier est coécrit avec Yves Legros (pseudonyme de Xavier Snoeck). Autre publication dans la série Spirou, L'Agence Fantasio et les fantômes de Jijé publiée du  () au  () avant qu'il ne délaisse la série, André Franquin reprend la série et publie seul les histoires La Vieille dame du  () au  (), La Visite de Saint-Nicolas du  () au  () et L'Héritage du  () au  (). Du  () au  (), Jean-Michel Charlier et Victor Hubinon publie une histoire d'aviation pendant la guerre du pacifique intitulée L'Agonie du Bismarck qui préfigure la série Buck Danny créée l'année suivante. La publication de la biographie de Don Bosco par Jijé commence dans le  () et se termine deux ans plus tard dans le  (). Cette même année les bandes dessinées américaines publiées sont Superman, Little Annie Rooney, Red Ryder, Brick Bradford et Tarzan. Comme l'ensemble du matériel d'outre-Atlantique, ces séries sont vendues à bas coût par des agences de replacement. Avant d'être publiées, les séries américaines sont retouchées pour aplanir les poitrines et allonger les robes des personnages féminins. C'est un jeune employé des éditions Dupuis, Yvan Delporte, engagé à la fin de l'année 1945, qui s'occupe de ces opérations.

À la fin de l'année 1946, sort un numéro spécial de 128 pages intitulé Almanach 1947, afin de combler le faible nombre de pages des numéros réguliers (seize pages à cette époque), mais aussi pour finir de lancer une nouvelle équipe d'auteurs pour le journal composé des élèves de Jijé. Au sommaire, les débuts de Morris avec sa série de western humoristique Lucky Luke qui publie une première histoire complète intitulée Arizona 1880. Des débuts fortement influencés par les studios Disney puisque les personnages sont dessinés dans un trait rond et ont quatre doigts à chaque main. Présente aussi dans cet almanach, l'histoire Le tank de la série Spirou par André Franquin, une histoire de Jean Valhardi par Eddy Paape intitulée Sur le rail, une histoire de Tif et Tondu par Fernand Dineur intitulée Z.Z. dont le graphisme est de plus en plus démodé, ainsi que de nombreux rédactionnels et des romans. Malgré ce sommaire, les éditions Dupuis durent attendre plusieurs années avant d'écouler l'ensemble des stocks.

L'arrivée de la World Press 
En 1946, Georges Troisfontaines, un jeune rédacteur qui anime plusieurs rubriques dans le journal Spirou, fonde une agence de presse, qu'il nomme la World Press et qui a tout d'abord comme but de fournir des rubriques rédactionnelles au journal. Passionné d'aviation, il a l'idée de lancer une série réaliste sur un pilote d'avion américain qu'il intitule Les Aventures de Buck Danny. Le dessin est confié à Victor Hubinon qui écrit le scénario des onze premières planches avec Georges Troisfontaines, mais ce dernier écrit des histoires qui tiennent sur une planche, c'est donc Jean-Michel Charlier qui reprend la suite du scénario ainsi que le dessin des éléments techniques (avion, bateau). Cette première histoire intitulée Les Japs attaquent est publiée dans Spirou du  () au  () entraîne Buck Danny et ses compagnons dans les guerres du Pacifique juste après l'attaque de Pearl Harbor. La même année est publiée l'histoire Les Mystères de Midway du  () au  (). L'année 1947 est faste pour Victor Hubinon qui publie une série à gags intitulée Rik Junior (sous le pseudonyme de Victor Hughes) à partir du  (), une série qui n'ira pas loin puisqu'elle arrête sa publication après vingt-six apparitions dès le  (). Il va surtout récupérer une série majeure de Jijé, intitulée Blondin et Cirage, créée avant la guerre dans le journal belge, Petits Belges. Les droits de cette série sont cédés gratuitement à la World Press par Jijé qui ensuite vend les histoires au journal Spirou. La première histoire publiée dans le journal a simplement pour titre Blondin et Cirage et paraît du  () au  ().

L'année 1947 voit un remaniement du journal qui passe à vingt planches. Le bandeau-titre de la couverture est modifié à partir du  (), le nom devient simplement « Spirou » avec à côté une grande tête de Spirou dessinée par André Franquin. Le slogan « Champion de la bonne humeur » disparaît lors du  (). Fernand Dineur signe le retour de Tif et Tondu dans les numéros hebdomadaires avec l'histoire L'Idole rouge publiée du  () au  (). La série Lucky Luke fait sa première apparition dans les numéros hebdomadaires avec l'histoire La Mine d'or de Dick Digger publiée du  () au  () et l'histoire Le Sosie de Lucky Luke du  () au  (). Les histoires désormais classiques du journal sont encore au sommaire cette année-là, à commencer par le héros du journal Spirou avec les histoires Spirou à la plage du  () au  () et Le Robot du  () au  (), Jean Valhardi avec l'histoire Valhardi et Jacquot détectives du  () au  (), L'Epervier bleu dans L'Île aux perles du  () au  (). Les bandes dessinées américaines sont en voie de régression, Little Annie Rooney dans le  (), Brick Bradford dans le  () disparaissent du journal en 1947. Quant à la série Superman, elle est en régression constante avant de disparaître dans le  ().

L'année 1948 reste dans la même veine que la précédente. La série Spirou est publiée par l'intermédiaire de l'histoire Spirou sur le ring du  () au  (). Lucky Luke avec l'histoire Grand rodéo du  () au  () et Desperado-City du  () au  (). Buck Danny avec l'histoire La Revanche des Fils du Ciel publiée du  () au  (). Au rayon des nouveautés, une série anglaise Les Aventures de Sam par un auteur inconnu à partir du  (). À partir du  (), Jijé publie depuis les États-Unis et le Mexique, une grande biographie de Baden-Powell, le fondateur du scoutisme. Une bande dessinée historique où il va enfin pourvoir exprimer sa liberté graphique et scénaristique après une biographie d'Emmanuel dans laquelle il avait dû suivre strictement les consignes de l'abbé Henri Balthasar. La publication prend plusieurs années et se termine dans le  (). Du côté des bandes dessinée américaines, le journal accueille Jo Lumière et La Patrouille des aigles à partir respectivement du  () et du  (), deux séries de Frank Godwin. L'événement est le départ de la série Tif et Tondu de Fernand Dineur, dont la dernière publication a lieu dans le  (). La série est pourtant présente depuis le premier numéro du journal en 1938, mais le dessin de l'auteur ne fait plus le poids face au dessin de la jeune équipe du journal. Après quelques épisodes dans le journal concurrent Héroïc-Albums, les éditions Dupuis décident de racheter les droits de ces personnages et de confier la réalisation à un jeune auteur élève de Jijé qui ne possède pas encore de série à dessiner, Will.

La censure française 
Le , la France adopte la loi 49956 qui créée la Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence. La commission a notamment le pouvoir de bloquer l'importation de bandes dessinées étrangères avant même leurs mise en vente dans le commerce. Le but est d’empêcher la prolifération de bande dessinée américaines destinées avant tout aux adultes. La première série visée est Tarzan pour sa nudité. Elle quitte le journal lors du mois de  pour être replacée dans Le Moustique, une autre revue des éditions Dupuis non diffusée en France. Les éditeurs vont épurer les séries étrangères pour ne garder que les plus « gentilles » comme Bugs Bunny, Red Ryder ou encore Perceval.

Lors du  (), le journal passe à vingt-quatre pages dont 60 % en couleur. Le bandeau-titre change avec un nouveau visage de Spirou dessiné par André Franquin. L'événement de l'année est le rachat des droits de la série Tif et Tondu, une série présente depuis le premier numéro de 1938, par les éditions Dupuis. La réalisation graphique est confiée à Will, le plus jeune élève de Jijé qui ne possède pas encore de série à dessiner et qui jusqu'à présent se contentait de réaliser des illustrations pour Spirou. La reprise a lieu dans le  () avec l'histoire La Cité des rubis scénarisée par le créateur de la série, Fernand Dineur. La publication de cette histoire se termine dans le  (). Autre retour, le Spirou de Jijé avec l'histoire Comme une mouche au plafond publiée du  () au  (). Une courte période qui vit André Franquin un peu fatigué par le héros du journal et une envie de Jijé de réaliser un épisode de la série. Dessinateur officiel de la série, André Franquin reprend rapidement le dessin du héros et signe l'histoire Spirou chez les Pygmées qui paraît du  () au  (). Avant cela il y avait eu l'histoire Spirou fait du cheval d'André Franquin publiée du  () au  ().

Au rayon des nouveautés, une adaptation du roman L'Île au trésor par Jackson qui paraît à partir du  (). Une biographie du corsaire français Robert Surcouf par les poulains de la World Press Victor Hubinon et Jean-Michel Charlier intitulée Surcouf, Roi des Corsaires et qui paraît du  () au  (). Les séries anciennes sont aussi présentes, L'Épervier bleu dans Les Pirates de la stratosphère du  () au  () et dans L’Ennemi sous la mer du  () au  (). Lucky Luke dans Ruée vers l’or du  () au  (), dans Lucky Luke contre Cigarette Cæsar du  () au  () et dans Le Retour de Joe la Gachette du  () au  (). Jean Valhardi dans Le Roc du diable du  () au  () et A la poursuite de Max Clair du  () au  (). Buck Danny dans Les tigres volants du  () au  ().

André Franquin renouvelle la série Spirou et Fantasio 
Dans le  (), commence la publication de l'histoire Il y a un sorcier à Champignac de la série vedette Spirou et Fantasio par André Franquin. Il s'agit d'un véritable tournant puisqu'André Franquin renouvelle l'ensemble de l'univers de la série. L'idée de base de l'histoire est fournie par Henri Gillain (qui utilise pour l'occasion le pseudonyme de Jean Darc) et le frère de Jijé. Ce dernier va donner un énorme scénario à André Franquin qui va alors piocher à sa guise dedans pour en tirer une histoire complète. C'est avec cette histoire que pour la première fois des personnages secondaires acquièrent une véritable personnalité et vont devenir récurrents, alors que dans les précédentes histoires ils n’apparaissaient qu'une fois et les seuls personnages récurrents étaient alors le trio Spirou, Fantasio et Spip. Graphiquement, le style d'André Franquin évolue aussi, désormais le cadrage est plus réussi et les paysages aérés. Le village de Champignac-en-Cambrousse est créé pour l'occasion, ainsi que ses habitants dont Gustave Labarbe, le maire et Pacôme Hégésippe Adélard Ladislas, comte de Champignac. L'histoire termine sa publication dans le  (). La publication de cette histoire comme la majorité des histoires à suivre passe à deux planches par numéro, ce nouveau rythme de parution fait que certaines séries sont interrompues plus ou moins longtemps, selon le rythme de travail des auteurs ou leur état de santé. Avant l'histoire Il y a un sorcier à Champignac, André Franquin publie deux autres histoires de Spirou et Fantasio, Les Chapeaux noirs du  () au  () et Mystère à la frontière du  () au  (). Cette dernière histoire, par son évolution graphique et son scénario désormais élaboré, préfigure le futur tournant que va prendre la série.

Les séries classiques sont présentes, Jean Valhardi dans l'histoire Chez les Êtres de la forêt sur scénario d'Yvan Delporte, qui prend de plus en plus d'importance au sein de la rédaction, publiée du  () au  (). Le duo Fernand Dineur et Will est très actif avec la publication de trois histoires cette année. La Revanche d'Arsène Rupin publiée du  () au  (), San Salvador du  () au  () et Le Fantôme des lagunes du  () au  (). Lucky Luke vit deux aventures, avec l'histoire Jours de round–up publiée du  () au  () et l'histoire Le Grand Combat du  () au  (). Même rythme pour Buck Danny avec l'histoire Dans les griffes du dragon noir publiée du  () au  () et l'histoire Attaque en Birmanie du  () au  (). L'Epervier bleu dans l'histoire La Vallée interdite publiée du  () au  (). Le lapin Bugs Bunny va être publiée sous forme de gag d'une planche à partir du  (). Il ne restera pas longtemps dans les pages du journal, juste le temps de remplacer les séries étrangères censurées. Pour les mêmes raisons la série italienne La Légende de Perceval fut publiée dans le journal à partir du  (). Enfin le western américain Red Ryder échappe à la purge et continue d'être publié dans Spirou. Grande première pour le  de Noël () avec le remplacement de la traditionnelle couverture où est présente l'aventure de Spirou et Fantasio de la semaine par une illustration pleine page d'André Franquin sur le thème de Noël.

L'Oncle Paul et la bande dessinée éducative 
En 1951, dans la lignée de biographie du corsaire Robert Surcouf publiée dans Spirou depuis 1949 et de la série Buck Danny complété avec des cases instructives sur la guerre du Pacifique. La World Press lance une série éducative intitulée Les Belles Histoires de l'oncle Paul. Le principe de la série est simple, un sympathique bonhomme, caricature de Paul Dupuis, raconte en quatre planches un fait ou la vie d'un personnage historique. Le premier récit est publié dans le  (), s'intitule Cap plein sud. Il raconte la conquête du pôle Sud avec des dessins d'Eddy Paape sur un scénario de Jean-Michel Charlier. Tout d'abord publié un numéro sur deux, la série devient hebdomadaire à partir du  () et permet à la bande dessinée de passer à 70 % du contenu du journal, elle permet à plusieurs débutant de faire leur premier pas dans le journal cette année, comme Dino Attanasio, René Follet, Jean Graton, Mitacq et surtout le scénariste Octave Joly qui va devenir le scénariste le plus prolifique de cette série.

Cette même année Jijé reprend la série Blondin et Cirage qu'il avait créée et publie l'histoire Blondin et Cirage au Mexique du  () au  (), ainsi que l'histoire Le Nègre blanc du  () au  (). Ce même Jijé produit une dernière histoire de la série vedette du journal avec l'histoire Les Hommes-grenouilles du  () au  (). André Franquin ne délaisse pas pour autant la série Spirou et Fantasio et publie du  () au  () l'histoire Les Héritiers où apparaît pour la première fois le cousin maléfique Zantafio. Tif et Tondu sont présents avec l'histoire La Villa « sans souci » publiée du  () au  (). Il s'agit de la dernière histoire scénarisée par Fernand Dineur qui quitte définitivement la série qu'il a créée en 1938. Buck Danny est présent deux fois avec l'histoire Les Trafiquants de la mer rouge publiée du  () au  () et l'histoire Les Pirates du désert du  () au  (). Même rythme pour la série Lucky Luke avec l'histoire Nettoyage à Red-City du  () au  () et surtout l'histoire Hors-la-loi du  () au  (), c'est dans cette histoire qu'apparaissent pour la première fois les véritables Dalton qui sont tués à la fin de l'histoire. L'Epervier bleu est publié par l’intermédiaire de l'histoire La Planète silencieuse du  () au  (), une histoire qui va être censurée par les institutions françaises. La série Jean Valhardi est aussi présent avec l'histoire Jean Valhardi contre le monstre du  () au  (). Les séries étrangères présentes sont Red Ryder, Jo Lumière et une nouvelle bande dessinée italienne Pippo de Benito Jacovitti.

Peyo le conteur 
Dans le  (), apparaît pour la première fois dans le journal Spirou, la série Johan de Peyo qui conte les aventures d'un jeune page du Moyen Âge. Il s'agit d'un personnage créé dans le quotidien belge La Dernière Heure en 1947, puis publiée dans Le Soir entre 1951 et 1952. En 1952, après plusieurs années de vaines tentatives, Peyo parvient à entrer chez Spirou par l'intermédiaire d'André Franquin. Tous deux se sont connus pendant la guerre dans le studio de dessin animé CBA et se sont retrouvés peu de temps auparavant, après des années sans s'être donnés de nouvelles. Pour cette première histoire intitulée Le Châtiment de Basenhau, le dessinateur reprend donc son personnage de Johan qu'il fait passer du blond au brun. Peyo change aussi son style narratif et graphique pour l'adapter à des récits de quarante-quatre planches, contrairement aux publications faites dans les quotidiens, qui n'étaient que des courtes histoires de quelques planches. La publication de cette première histoire se termine dans le  ().

Autre nouveauté, cette fois dans Spirou et Fantasio, la série vedette du journal. Dans le  (), André Franquin fait apparaître dans son histoire Les Héritiers un animal fabuleux qu'il nomme le Marsupilami, né d'une conversation avec Will et Morris quelques années auparavant. Des séries arrivent dans Spirou, d'autres s'en vont ; présent depuis 1942, L'Épervier bleu est censuré par les autorités françaises pour une séquence de l'histoire La Planète silencieuse montrant des champignons sur la lune, ce que ne peut admettre la censure française. Sirius doit finir son histoire en trois semaines sinon le journal Spirou sera interdit de parution en France. La série est donc définitivement abandonnée dans le  (). Autre censure cette même année, Le Châtiment de Basenhau de Johan, dès la planche dix pour une scène de torture avec un bourreau qui fait boire plusieurs litres d'eau à sa victime, avec un entonnoir. Cette scène est jugée trop impressionnante pour les enfants par les autorités françaises.

À partir du  (), le journal est composé de vingt-quatre pages (vingt en quadrichromie et quatre en bichromie) dont 75 % de bande dessinée. En décembre, la couverture change lors d'une courte période, elle est séparée en deux avec une demi-planche de l'histoire Spirou et Fantasio de la semaine dans la moitié basse et une illustration présentant la série de la semaine ainsi qu'une tête de Spirou dans la moitié haute. André-Paul Duchâteau, Tenas et Rali sont publiés pour la première fois dans Spirou avec l'histoire Le Triangle de feu une éphémère série de corsaire. À la fin de l'histoire Les Héritiers, Franquin publie Les Voleurs du Marsupilami du  () au  () et La Turbotraction du  () au  (). Le Trésor d'Alaric, la première histoire de Tif et Tondu sans son créateur Fernand Dineur est publiée du  () au  () sur scénario d'Henri Gillain (qui utilise le pseudonyme Luc Bermar) et toujours sur dessin de Will. Octave Joly est le plus prolifique scénariste de la série Oncle Paul cette année, l'autre scénariste Jean-Michel Charlier étant débordé. Quant aux dessinateurs de l'année il y a Jean Graton, Mitacq, René Follet, Dino Attanasio, Pierre Dupuis et Eddy Paape. Pour son histoire Kamiliola de la série Blondin et Cirage publiée du  () au  (), Jijé reprend un scénario non achevé d'avant-guerre et l'adapte pour cette série. Lucky Luke est publié à trois reprises avec les histoires Tumulte à Tumbleweed du  () au  (), Le Retour des frères Dalton du  () au  () et L'Élixir du Docteur Doxey du  () au  (). Buck Danny paraît deux fois avec l'histoire Les Gangsters du pétrole publiée du  () au  () au et l'histoire Pilotes d'essai du  () au  (). Le Rayon de la mort de la série Jean Valhardi est publié du  () au  (). La série américaine Red Ryder disparaît cette année-là, car Paul Dupuis souhaite un western plus percutant. Jo Lumière est la seule série étrangère paru en 1952. Le  () est un spéciale Noël de quarante-quatre pages avec pour la première fois trois contes de Noël.

Un journal 100 % européen 
Dans le  () a lieu un mini-événement avec la fin de la publication de la troisième histoire publiée dans le journal Spirou de la série Jo Lumière. C'est la dernière fois qu'une série américaines est reprise dans le journal ; désormais, l'ensemble des séries publiées sont des séries d'auteurs européens. Pour combler les vides laissés par les séries américaines, les éditions Dupuis vont progressivement intégrer de nouvelle séries dans les pages de Spirou. À commencer par le remplacement de la série L'Épervier bleu censurée par les autorités française en tout début d'année. Son auteur Sirius lance dans le  () une série intitulée Les Timour inspirée de Xavier Snoeck qui a publié précédemment aux éditions Dupuis une grande fresque de l'histoire des hommes intitulée Grands combats de Cor. Elle raconte l'histoire d'une famille à travers les âges. Chaque épisode suit un membre dans une époque différente. Cette première histoire a pour titre La Horde de Timour et termine sa publication dans le  (). Autre nouveauté, une biographie du journaliste et explorateur britannique Henry Morton Stanley par Victor Hubinon au dessin et Octave Joly au scénario dont la publication a lieu du  () au  (), une autre aventure de Stanley intitulée À la recherche de l’homme perdu est publiée du  () au  (). Une seconde biographie est publiée, celle du saint François Xavier intitulée Xavier, raconté par le Ménestrel par le père Pierre Defoux du  () au  (). Raymond Reding publie une histoire titrée Les œufs durs s’en vont en guerre du  () au  () qui n'aura pas de suite. Dernière nouveauté de l'année, la série réaliste Kim Devil de Gérald Forton sur scénario de Jean-Michel Charlier dont la première histoire La Cité perdue débute sa publication dans le  (), dernier de l'année, et se termine dans le  ().

Les séries habituelles du journal sont toutes présentes cette année. Buck Danny à deux reprises avec les histoires Ciel de Corée publiée du  () au  () et Avions sans pilotes publiée du  () au  (). Lucky Luke est présent avec l'histoire Chasse à l'homme publiée du  () au  (). La série Spirou et Fantasio avec l'histoire La Corne de rhinocéros publiée du  () au  () et l'histoire Le Dictateur et le Champignon publiée du  () au  (). Jean Valhardi dans La Machine à conquérir le monde publiée du  () au  (). L'histoire Silence, on tourne de la série Blondin et Cirage est publiée du  () au  (). Peyo publie sa deuxième histoire de Johan intitulée Le Maître de Roucybeuf du  () au  (). Will livre un nouveau récit de Tif et Tondu sur scénario de Ben (pseudonyme d'Albert Desprechins), publié du  () au  () il s’intitule Oscar et ses mystères. La série Oncle Paul gagne deux nouveaux auteurs, en l’occurrence Funcken et Dehon. La couverture de l'hebdomadaire change à partir du  (). Désormais, la bande dessinée de la semaine en occupe les trois quarts (la série Spirou et Fantasio la grande majorité du temps), le quart restant est occupé par un dessin gag d'André Franquin qui annonce l'une des séries du journal, ou, plus rarement, par une publicité pour un album Dupuis. Le  est un spécial mois de décembre (office de numéro Noël), il compte quarante pages et comporte une couverture pleine page dessinée par André Franquin.

L'année 1954 voit arriver beaucoup de nouveauté dans Spirou. Première dans le  () avec la série Jerry Spring de Jijé, un western humaniste que souhaite Paul Dupuis depuis la fin de la parution de la série américaine Red Ryder en 1952. Pour les décors Jijé se base sur ses voyages dans l'Amérique du Nord, le scénario se distingue des autres western par la défense des faibles contre le fort et son antiracisme, ainsi dès les premières planches de cette première histoire intitulée simplement Jerry Spring, le héros sauve le Mexicain Pancho accusé à tort d'un vol de chevaux à cause de sa nationalité. Cette première aventures termine sa publications dans le  (), elle est suivie par une seconde intitulée Le Splendide cavalier publiée du  () au  (). Dans ce même numéro parait pour la première fois la série La Patrouille des Castors dessiné par Mitacq sur scénario de Jean-Michel Charlier. Employé depuis plusieurs années par la World Press ou il dessine des Oncle Paul, Mitacq se bat pour publier une série sur le scoutisme dans Spirou. Scénariste prolifique, Jean-Michel Charlier est préféré à Jean-Jacques Schellens pour écrire le scénario de la série. Ce dernier était pourtant de l'aventure lors de la présentation du projet aux éditions Dupuis, mais Georges Troisfontaines lui préfère finalement un scénariste confirmé plutôt qu'un débutant. Ce premier récit intitulée Le Mystère de Grosbois termine sa publication dans le  (). Un événement a lieu dans le  () dans la troisième histoires de la série Johan intitulée Le Lutin du Bois aux Roches, le page Johan rencontre le lutin Pirlouit qui va désormais l'accompagner dans l'aventure devenant le faire-valoir comique du héros Johan équilibrant ainsi la série. Cette histoire est publiée du  () au  (). Série éphémère Cady publiée du  () au  () avec l'histoire Le temple aux tigres permet à un jeune débutant du nom de Greg (qui signe ici avec le pseudonyme de Denys) de débuter comme auteur de bande dessinée. Elle est suivie par l'histoire d'une série tout aussi éphémère intitulée Doppy dont l'histoire Grande Corrida est publiée du  () au  ().

Les séries désormais classiques du journal sont présentes en 1954 à l'exception de Lucky Luke pour cause de voyage aux États-Unis de son auteur et de Jean Valhardi car Jijé est occupé à sa nouvelle série. Chaque série est publiée sur deux pages par semaine (voir trois ou quatre pour Jijé, Greg, Mitacq ou Gérard Forton) ce qui entraîne de longue absence entre chaque histoire, hormis pour Spirou et Fantasio présent chaque semaine. Deux récits de Buck Danny cette année, Un avion n'est pas rentré publié du  () au  () et Patrouille à l'aube du  () au  (). Pareil pour la série vedette avec l'histoire La Mauvaise tête publiée du  () au  () et Le Repaire de la murène publiée du  () au  (). Série créée l'année précédente, Les Timour publie sa deuxième histoires Le Grand feu de Timour du  () au  (). Kim Devil est présent avec l'histoire Le Peuple en dehors du temps qui parait du  () au  (). Jijé publie la dernière grande histoire de la série Blondin et Cirage intitulée Soucoupes volantes du  () au  () pour l'occasion il parodie le Marsupilami en dessinant son cousin africain glouton et sans queue, car Jijé trouvait l'animal trop parfait et il l'énervait, ce clin d’œil amuse néanmoins beaucoup André Franquin. Jijé abandonne ensuite cette série pour se consacrer à ses autres œuvres réalistes. Hidalgo, Pierre Le Goff et surtout Albert Uderzo rejoignent l'équipe de lOncle Paul.

 La fin de l’ère Jean Doisy 
En 1955, le rédacteur en chef depuis la création de l'hebdomadaire Jean Doisy malade quitte son poste. Il décédera peu de temps après. Charles Dupuis laisse le poste vacant, ce qui favorise la promotion de Maurice Rosy, un auteur qui occupe depuis deux ans un poste nommé « d'honneur d'idées » et qui fournit des scénarios à des auteurs du journal. À la fin de l'année 1955, Yvan Delporte fait office de rédacteur en chef, il sera engagé officiellement en 1956. La même année la rédaction quitte son berceau de Marcinelle pour des locaux plus grands à Bruxelles afin de lancer un nouveau journal de bande dessinée intitulé Risque-Tout en coopération avec la World Press. Ce nouvel hebdomadaire lancé en , va voir la plupart des grandes séries de Spirou dans ses pages avec de courtes histoires. Ainsi que quelques nouveautés comme Marc Jaguar de Maurice Tillieux. Il permet surtout la création d'un embryon de studio graphique dirigé par Maurice Rosy. Après cinquante numéros le journal disparaît par manque de succès ( vendus par semaine) au contraire de Spirou dont les ventes ne font que grimper ( en France et  en Belgique). Nombreux changements cette année dans le journal, au  () un papier de meilleure qualité est utilisé, mais si le journal compte toujours vingt-quatre pages les deux-tiers sont en couleur quadrichromie, en moyenne dix-sept pages de bande dessinée sont publiées à chaque numéro. À partir du  () le journal passe provisoirement à trente-deux pages et lance un supplément intitulé Club des Amis de l'Aventure qui est rapidement transféré à Risque-Tout avant de disparaître. Au  (), le journal est stabilisé à vingt-huit pages pour le lancement de son petit frère. Il comprend alors seize pages en couleur quadrichromie et douze en noir et blanc dont vingt en bande dessinée. Le premier référendum est lancé dans le  (), publiée de manière occasionnelle dans le journal il permet au lecteur de voter pour ses séries préférées et ainsi permettre à la rédaction de modifier la ligne du journal selon les résultats. Les résultats sont publiés l'année suivante.

Aucune nouveauté cette année, mais des renouvellements dans deux séries habituelles du journal. René Goscinny devient le scénariste de la série Lucky Luke avec l'histoire Des Rails sur la prairie publiée du  () au  () et Maurice Rosy celui de Tif et Tondu avec l'histoire Tif et Tondu contre la main blanche où il crée notamment le personnage de Monsieur Choc. Le récit est publié du  () au  () s’enchaîne ensuite Le Retour de Choc du  () au  (). Victor Hubinon et Jean-Michel Charlier restent dans le domaine de l'aviation avec l'histoire Mermoz, chevalier du ciel publiée du  () au  (), ainsi que deux histoires de Buck Danny intitulées « NC-22654 » ne répond plus publiée du  () au  () et Menace au Nord publiée du  () au  (). Jijé produit trois histoires de Jerry Spring intitulée Le Visage pâle publiée du  () au  (), La Révolution mexicaine publiée du  () au  () et La Passe des Indiens publiée du  () au  (). La même année Sirius réalise deux histoires de sa série historique Les Timour avec Le Talisman publiée du  () au  () et Le Glaive de bronze du  () au  (). Johan et Pirlouit de Peyo sont présents avec deux histoires La Pierre de lune publiée du  () au  () et Le Serment des vikings du  () au  (). Jean-Michel Charlier très productif scénarise une nouvelle histoire de la série Kim Devil sur dessin de Gérald Forton et intitulée Le Monde disparu publiée du  () au  (). La Patrouille des Castors de Mitacq avec le récit Le Disparu de Ker-Aven du  () au  (). Quant à la série vedette du journal réalisé par André Franquin elle est présente à deux reprises avec La Quick super du  () au  () et Les Pirates du silence du  () au  (). Le  () est un spécial Noël avec une couverture d'André Franquin.

 L’ère Yvan Delporte 
 Les débuts d'Yvan Delporte 
Dès son arrivée Yvan Delporte souhaite faire débuter de nouveaux auteurs dans les pages de Spirou. Marcel Remacle crée le chien Bobosse sous forme de gag d'une planche dans le  (), puis l'adapte sous forme d'histoire à suivre intitulée La Forêt silencieuse publiée du  () au  (). Auteur déjà aguerri, Maurice Tillieux fait son retour dans Spirou lui qui réalisait des illustrations pour le journal dans les années 1940. Au début de l'année il réalise la série Marc Jaguar dans l'éphémère journal Risque-Tout, à la disparition de celui-ci il rejoint l'équipe de Spirou ou il crée Gil Jourdan une série policière largement inspiré de Félix l'une de ses précédente création. Félix est une série publiée dans le journal Héroïc-Albums qui vient de disparaître, souhaitant transféré Félix dans Spirou il est obligé par l'éditeur de créer une nouvelle série. Maurice Tillieux se contente alors de recycler Félix pour créer Gil Jourdan en modifiant le nom et le physique des personnages. Gil Jourdan est lancée dans le  () avec l'histoire Libellule s'évade dont la publication se termine dans le  (). Salvérius débute dans le journal en produisant des illustrations et Carlos Laffond des histoires complètes. Quelques séries italiennes sont publiées pour boucher les trous entre deux publications des séries vedettes, Loup blanc du  () au  (), Le Grand Apache du  () au  (), Le Fils de l'aigle du  () au  () et Sur la piste des éléphants du  () au  (). André Franquin reprend le dessin de la chronique auto intitulée Starter à partir du  (). Les résultats du premier référendum sont publiées dans le  (), le podium est dans l'ordre, Spirou et Fantasio, Les Aventures de Buck Danny et lOncle Paul. En plus du spécial Noël (), Yvan Delporte lance un numéro spécial pour Pâques () afin de permettre de tester de nouveaux auteurs par leurs nombres de pages plus importants (44 pages chacun).

André Franquin entame l'un de ses chefs-d'œuvre, Le Nid des marsupilamis publié du  () au  (). Il s'agit d'une histoire poétique qui raconte la vie d'une famille de Marsupilami dans la forêt de Palombie, de la rencontre du couple, à l'apprentissage de la vie par les trois petits, en passant à la construction du nid et la naissance des petits. Avant cela, il produit une autre histoire de la série vedette du journal avec Le Gorille a mauvaise mine publiée du  () au  (). Dans le  (), parait pour la dernière fois la série Kim Devil de Gérald Forton et Jean-Michel Charlier avec l'histoire Le Mystère du Dieu blanc commencé dans le  (). Les séries vedettes sont publiées au rythme de deux pages par semaine, Les Aventures de Buck Danny avec Buck Danny contre Lady X du  () au  () et Alerte en Malaisie du  () au  (). La Patrouille des Castors avec L'Inconnu de la Villa Mystère du  () au  () et Sur la piste de Mowgli du  () au  (). Lucky Luke dans Alerte aux Pieds-Bleus du  () au  () et Lucky Luke contre la bande de Joss Jamon du  () au  (). Tif et Tondu avec Passez muscade du  () au  (). Jerry Spring avec La Piste du Grand Nord du  () au  (), L'Or du vieux Lender du  () au  () et Le Ranch de la malchance du  () au  (). Les Timour avec Le Captif de Carthage du  () au  () et Le Fils du centurion du  () au  (). Johan et Pirlouit avec La Source des dieux du  () au  (). Jean Valhardi avec Valhardi contre le Soleil Noir du  () au  ().

 Un gaffeur pour animateur 
Dans le  (), est publié un petit dessin sans titre d'André Franquin entre deux publicités et entouré de traces de pas noires représentant un personnage en costume devant une poste « Spirou rédaction ». Gaston Lagaffe est né, il réapparaît mystérieusement toujours sous forme de dessin dans les numéros suivant avant qu'une note de Fantasio dans les pages du journal éclaircisse le lecteur sur le personnage. Avec la complicité du rédacteur en chef, Yvan Delporte, André Franquin a alors l'idée de créer un personnage sans-emploi qui n'aurait rien à faire et commettrait des gaffes qui désorganiserait le journal. Avec ce personnage, il n'hésite pas à saboter Spirou, en faisant exploser une chronique avec une expérience de « chimie amusante » ou en mettant sa tête devant un texte en expliquant que Gaston Lagaffe s'est glissé devant l'objectif lors de sa prise de photographie. Dans le  (), estimant avoir fait le tour du personnage, André Franquin se décide à le placer dans une véritable bande dessinée qui occupe deux bandes en bas de page. Paradoxalement, dans ce  c'est une autre nouvelle série qui est annoncée sur la couverture. Elle s'intitule Guy Pingaut et va passer relativement inaperçue avec deux histoires à suivre courtes de Gérald Forton (Guy Pingaut et le monstre du  au  et Guy Pingaut et l’inventeur du  et ). Arrivée l'an dernier dans les pages du journal, Maurice Tillieux crée une nouvelle série intitulée César dans le  (), la même année il publie la suite de la première histoire de Gil Jourdan du  () au  (). Tom et Nelly, une série publiée dans Risque-Tout rejoint les pages du journal lors du  () avec l'histoire Soleil levant contre aigle noir qui termine sa publication dans le  (). Les auteurs sont Octave Joly au scénario et Bielsa au dessin qui succède à Albert Uderzo. Elle est suivie par une seconde histoire intitulée Terreur à San Francisco publiée du  () au  (). Nouvelle série de science-fiction avec Alain Cardan de Gérald Forton (dessin) et Yvan Delporte (scénario), dont deux histoires sont publiées en 1958, une histoire au titre éponyme du  () au  () et Citoyen de l'espace du  () au  (). Jean-Michel Charlier scénarise une nouvelle série sur le Moyen Âge dessinée par l'Espagnol Carlos Laffond, intitulée Thierry le chevalier dont la première histoire, Le Chevalier sans nom, est publiée du  () au  ().

Événement cette année avec la parution du  (). Pour l'occasion, André Franquin dessine une couverture double représentant 999 têtes de Spirou et une de Gaston Lagaffe. Ce dernier a le droit pour la première fois à une bande dessinée . En plus des séries habituelles, ce numéro possède deux suppléments. Le premier est composé d'une reproduction de la couverture du  redessinée par un auteur anonyme (bien qu'elle soit signée Rob-Vel l'auteur de la véritable couverture du ) et de textes (signés André Franquin, Morris, Eddy Paape, etc.) expliquant le fonctionnement de Spirou depuis  numéros. Le deuxième supplément est un ancêtre du mini-récit comportant des histoires parodiques des séries vedettes du journal imaginant le futur. Deux autres numéros spéciaux paraissent dans l'année, le  () est un spécial vacances de quarante-huit pages et le  () un spécial Noël de quarante-quatre pages. Autre événement, le passage à trente-deux pages tout en couleurs, dont vingt-trois de bande dessinée à partir du  (). Dans ce même numéro, début d'une nouvelle rubrique informative intitulée Les Nouvelles du monde entier. À partir du  (), André Franquin confie l'illustration de la rubrique Starter à son assistant Jidéhem. Début d'une animation dans le  (), avec la grève de Fantasio, mécontent de son rôle joué dans la dernière aventure intitulée Le Voyageur du Mésozoïque publiée du  () au  (). Il arrête cette grève quatre semaines plus tard pour le début de la publication de l'histoire Vacances sans histoires dans le  (), une publication qui se termine dans le  ().

Au cours de l'année, paraissent aussi les séries Johan et Pirlouit avec La Flèche noire publiée du  () au  () et Le Sire de Montrésor du  () au  (). Jerry Spring avec Enquête à San Juan du  () au  (), Le Testament de l'oncle Tom du  () au  () et Les Trois Barbus de Sonoyta du  () au  (). Les Aventures de Buck Danny avec Le Tigre de Malaisie du  () au  () et S.O.S. Soucoupes volantes du  () au  (). Tif et Tondu avec Plein Gaz du  () au  (). Jean Valhardi avec Le Gang du diamant du  () au  () et L'Affaire Barnes  () au  (). Lucky Luke dans Les Cousins Dalton publiée du  () au  (), c'est dans cette histoire qu’apparaissent pour la première fois les frères Dalton (Joe, Jack, William et Averell) les cousins des véritables Dalton morts dans une histoire précédente. Autre histoire de la série, Le Juge qui met en scène une des figures de l'ouest, Roy Bean. Elle est publiée du  () au  (). La Patrouille des Castors est présente avec l'histoire La Bouteille à la mer publiée du  () au  () et enfin Les Timour avec Le Gladiateur masqué du  () au  ().

 Petits personnages bleus et autres créations 
Dans le  () apparaissent, dans l'histoire La Flûte à six schtroumpfs de Johan et Pirlouit, de tout petits personnages bleus au langage incompréhensible appelés Schtroumpfs. Depuis plusieurs semaines les lecteurs sont préparés à leur arrivée par l'auteur, ainsi dans les numéros précédents de Spirou. Des yeux cachés dans les feuillages, apparition de bras bleus sans voir le personnage en entier ou encore une phrase en langage schtroumpfs sont autant d'éléments qui donnent du mystère autour de ces personnages avant leur apparition par l’intermédiaire de l'enchanteur Homnibus. La légende veut que le nom et le langage schtroumpfs soient nés lors d'un dîner entre les familles Peyo et André Franquin. Peyo qui demande la salière à André Franquin a alors un trou de mémoire et remplace le mot par un autre totalement imaginaire « schtroumpf ». Amusé, André Franquin lui donne la salière en répondant « Tiens, voilà ton schtroumpf ! » et toute la soirée les deux auteurs vont parler ce drôle de langage. Plusieurs mois plus tard, Peyo se rappelle son drôle de repas quand il faudra donner un nom aux trolls de son récit. La couleur bleue est trouvée par sa femme Nine qui est aussi sa coloriste. Le bleu s'impose de lui-même après élimination des autres couleurs (avec le vert ils ne ressortiraient pas dans la nature, trop voyants avec le rouge, etc). Second rôle dans cette histoire de Johan et Pirlouit publiée du  () au  (), Peyo est alors persuadé que les trolls bleus ne sont qu'une invention éphémère que les lecteurs auront vite oublié.

Autre création de l'année, Saki une série sur la préhistoire de René Hausman et Yvan Delporte publiée du  () au  () avec une histoire à suivre sans titre, une seconde histoire du  () au  () et enfin une troisième histoire intitulée Les Pillards du  () au  (). Marcel Remacle créé la série Le Vieux Nick, en même temps il abandonne prématurément sa série Bobosse sur demande de Maurice Rosy pour s'occuper à plein temps de cette nouvelle série sur les pirates. Cette première histoire intitulée Pavillons noirs est publiée du  () au  (), enchaînée dans la même année par une deuxième histoire Le Vaisseau du Diable du  () au  (). Jean-Michel Charlier et Eddy Paape signe une biographie de Winston Churchill du  () au  (). Dans le  (), Jo-El Azara publie une histoire courte intitulée Opération Ciseaux d'une série qui deviendra quelques années plus tard La Ribambelle. Pour la World Press, Eddy Paape et Jean-Michel Charlier lance la série Marc Dacier qui raconte les aventures d'un journaliste autour du globe. La première histoire intitulée simplement Marc Dacier est publiée du  () au  (). Le jeune Jean Roba rejoint l'équipe des Oncle Paul. Sur la couverture, la série de la semaine mis en avant est présenté par Gaston Lagaffe à qui il arrive un problème et qui répète « C'est la dernière fois que je présente une première page !… ». Plusieurs numéro spéciaux dans l'année, le  () spécial printemps pour l'occasion le journal est imprimé avec de l'encre parfumée ce qui provoque plusieurs malaises parmi les ouvriers de l'atelier de brochage. Le  () est un spécial Exposition universelle de 1958 qui a lieu cette année à Bruxelles, il voit notamment les débuts de Paul Deliège avec le récit complet Félicien fait du camping. Le spéciale Noël est le  () qui contient un Oncle Paul de Jean-Claude Mézières.

Victor Hubinon et Jean-Michel Charlier publie Un prototype a disparu, Top secret ! et Mission vers la vallée perdue de la série Les Aventures de Buck Danny publiés respectivement dans les  () au  (),  () au  () et  () au  (). Les auteurs vont avoir des ennuis avec la défense nationale, car Jean-Michel Charlier a obtenu auprès d'aviateurs militaires des documents sur un nouveau modèle de viseur de mitraillette qu'il intègre à son histoire. Quelques semaines plus tard, deux messieurs viennent à la rédaction du journal demandent des renseignement sur l'obtention de ces documents encore classifiés, suivi la semaine suivante par des membres des services secrets demandant le signalement des deux messieurs précédents qui étaient des espions. Tif et Tondu avec Le Fantôme du samouraï publiée du  () au  (). Il s'agit de la dernière histoire dessiné par Will qui part chez le concurrent Tintin pour occuper la fonction de directeur artistique. C'est André Franquin, qui à cette époque livre la série Modeste et Pompon à Tintin qui souffle son nom à Raymond Leblanc. Will, qui dans le même temps en a un peu assez de la bande dessinée accepte la proposition. Sirius produit deux histoires des Timour intitulée Le Fléau de Dieu du  () au  () et Le Cachot sous la Seine du  () au  (). Mitacq livre Le Trophée de Rochecombe de La Patrouille des Castors du  () au  (). Pour Dieu et pour le Roi histoire de la série Thierry le chevalier publiée du  () au  (). Jijé et son fils Philip publie une histoire de Jean Valhardi titrée Le Mauvais Œil du  () au  () et une histoire de Jerry Spring titrée Fort Red Stone du  () au  (). Morris et René Goscinny publie deux histoires de Lucky Luke, Ruée sur l'Oklahoma du  () au  () et L'Évasion des Dalton du  () au  (). La série Alain Cardan est présente avec l'histoire Allo…ici Vénus publiée du  () au  (). Maurice Tillieux publie La Voiture immergée de la série Gil Jourdan du  () au  (). La série vedette est présente avec les histoires, La Foire aux gangsters du  () au  () et Le Prisonnier du Bouddha du  () au  () sur scénario de Greg. Les histoires à suivre compose pratiquement l'ensemble du journal et crée un déséquilibre et un manque envers les histoires complètes.

 Mini-récit(s) pour grande histoire 
En cette année 1959, le manque de place dans le journal se fait sentir surtout avec le grand nombre de jeunes auteurs qui attendent d'être publiés dans le Spirou. Pour y remédier le journal passe à quarante pages à partir du  (). Surtout le rédacteur en chef Yvan Delporte reprend l'idée des mini-récits créés dans le  (). Il occupe trois pages du journal, mais qui une fois montés fait découvrir au lecteur un véritable petit album complet de quarante-huit pages. Pour le premier mini-récit qui parait dans le  spécial vacances sont réutilisés pour la première fois les petits trolls bleus créés par Peyo l'année précédente dans La flute a six trous. L'histoire Les Schtroumpfs noirs est leurs premières indépendantes de la série Johan et Pirlouit. Ils permettent aux jeunes et aux auteurs confirmés de publier des histoires qui normalement n'auraient pas pu être publiées dans Spirou. Gérald Forton publie Le Garage bleu, Eddy Ryssack Le Conscrit 1127, Eddy Paape Plein d'suie, Salvérius La Loi du Scalp, une nouvelle histoire des Schtroumpfs intitulée Le Voleur de Schtroumpfs dans le  (). Dans le  (), André Franquin fait vivre à Petit Noël sa plus longue aventure avec Noël et l'Elaoin et son assistant Jidéhem publie La Révolte des autos dans le dernier numéro de l'année. L'un des mini-récits les plus marquants est publié dans le  (), Jean Roba, sur scénario de Maurice Rosy, y publie Boule contre les mini-requins première histoire de la série Boule et Bill.

Autre création majeure dans la série vedette du journal, le personnage de Zorglub dans l'histoire Z comme Zorglub du  () au  (). Il s'agit d'un savant loufoque et mégalomane créé par le duo André Franquin-Greg. Avec lui sont créées de nombreuses inventions, les zorglhommes des êtres humains hypnotisés au service du savant, la zorglonde un rayon qui paralyse, la zorglangue une langue dérivé du français avec les mots à l'envers, ou encore la zorglumobile et le zorgléoptère qui montre encore une fois la passion du dessinateur pour les créations mécaniques. Avant cette histoire il y eut l'histoire courte La Peur au bout du fil publiée du  () au  (). Dans les séries qui démarrent dans les pages régulières du journal on trouve Sandy de Lambil avec l'histoire Une aventure en Australie publiée du  () au  (). Une série se déroulant en Australie, qui conte les aventures de Sandy Reynolds et son kangourou Hoppy que l'auteur ébauche depuis ses quinze ans et que Dupuis a déjà refusé auparavant. Jijé publie une biographie de Charles de Foucauld du  () au  (). Alors que le Cirque Spirou tourne sur les cotes françaises, Crill et Paul Dubar lancent la série Les Aventures du Cirque Spirou avec une première histoire intitulée Rapt au cirque Spirou publiée du  () au  (). Sous le pseudonyme « Ley Kip », André Franquin, Jidéhem, Marcel Denis et Roba publie une histoire fantaisiste intitulée L'Île au Boumptéryx du  () au  (). L'année est aussi marquée par trois numéros spéciaux, le  () spécial printemps avec un jeu de cartes Spirou offert, le  () spécial vacances et le  ().

La grande majorité des séries habituelles sont présentes cette année. La Patrouille des Castors avec Le Secret des Monts Tabou publiée du  () au  () et Le Hameau englouti publiée du  () au  (). Saki et Zunie avec Les Hommes des steppes du  () au  () et La Grande forêt du  () au  (). Une histoire de Thierry le chevalier intitulée Le Roi captif publiée du  () au  (). A la poursuite du soleil ! et Au-delà du Pacifique sont deux histoires de la série Marc Dacier publiées respectivement du  () au  () et du  () au  (). La série Les Timour est présente avec deux histoires, Le Cavalier sans visage du  () au  () et La Francisque et le cimeterre du  () au  (). Johan et Pirlouit avec Les Sept fontaines du  () au  (). Les Aventures de Buck Danny avec Prototype FX-13 publiée du  () au  () et Escadrille ZZ publiée du  () au  (). En remontant le Mississippi de Lucky Luke est publiée du  () au  (). Les Mangeurs de citrons histoire de la série Le Vieux Nick publiée du  () au  (). Les Cargos du crépuscule de Gil Jourdan publiée du  () au  (). Jean Valhardi dans l'histoire Le Secret de Neptune du  () au  (). Dernière apparition de la série Alain Cardan avec L'Exode de la Croix Ansée publiée du  () au  ().

 La vache, le super-héros et les nouveautés 
L'année 1960, voit peu de changement dans le journal, le seul notable est le lancement d'une nouvelle formule à partir du  () avec une nouvelle couverture animée par Jean Roba. Dans cette nouvelle formule, chaque numéro est divisé en trois, une partie bande dessinées, une partie mini-récit et une partie rédactionnelle. Une animation est mis en place dans le journal à partir du  (), pour une campagne de promotion du lait en Belgique, la rédaction fait croire aux lecteurs qu'il y a une vache dans les locaux du journal introduite par Gaston Lagaffe. Pendant plusieurs semaines, cette vache est le sujet des gags de la série et de dessin humoristique dans l'hebdomadaire, puis dans le  (), Gaston Lagaffe est mis à la porte par monsieur Dupuis, tombé nez à nez avec la vache dans la salle de rédaction. Après une mobilisation des lecteurs, Gaston Lagaffe est réembauché et peut continuer ses gaffes dans le journal comme avant. Après deux ans d'absence, la série Tif et Tondu est de retour dans les pages de l'hebdomadaire désormais dessiné par Marcel Denis. La première histoire de ce nouvelle auteur s'intitule Tif et Tondu à Hollywood et est publiée du  () au  ().

Plusieurs séries sont créées cette année, mais la plus marquante est Benoît Brisefer de Peyo. Cette série avait d'abord été créée pour le quotidien belge Le Soir afin de remplacer une autre série de Peyo nommée Poussy que monsieur Dupuis souhaitait rapatrié dans Spirou. Apprenant le projet de la nouvelle série, monsieur Dupuis oublie Poussy et veut absolument ce nouveau héros pour son journal. La première histoire Les Taxis rouges est publiée du  () au  (). Autres créations, Simba Lee de Herbert et Jean-Michel Charlier avec l'histoire Safari vers Dialo publiée du  () au  (), Pegg de Pat Mallet avec l'histoire Pegg en Amazonie publiée du  () au  (), Patrick Lourpidon d'Eddy Ryssack et Finas avec l'histoire Le Voyage interplanétaire de Patrick Lourpidon publiée du  () au  () et Théophile et Philibert de Paul Deliège avec l'histoire Théophile et le Phosphopoil publiée du  () au  (). Dans les séries déjà installé, première apparition du personnage de Barbe-Noire dans la série Le Vieux Nick dans l'histoire L'Île de la main ouverte publiée du  () au  () qui par la suite va prendre tellement d'importance dans la série qu'elle sera renommée Le Vieux Nick et Barbe-noire et que le personnage de Vieux Nick n’apparaîtra plus dans certaines histoires courtes, Les Mutinés de la Sémillante, autre histoire de la série, est publiée du  () au  (). Boule et Bill sort des mini-récit pour les pages régulières du journal dans le  () avec l'histoire complète de quatre planches intitulée Poisson vole, la série passe ensuite sous forme de gag quotidien à partir du  (). Trois numéros spéciaux cette année avec un dessin animé de Morris dans le spécial Pâques ( du ) et un agenda dans le spécial Noël ( du ).

Les histoires publiées dans l'année, Sur la piste des Dalton de Lucky Luke publiée du  () au  () et À l'ombre des derricks publiée du  () au  (). Le Maître de la Sierra de Jerry Spring publiée du  () au  (). L'Ombre du Z de Spirou et Fantasio publiée du  () au  (). Pascal contre les espions de la série Cirque Spirou publiée du  () au  (). Les Secrets de la mer de corail de Marc Dacier publiée du  () au  () et Le péril guette sous la mer du  () au  (). Timour d'Armor de la série Les Timour publiée du  () au  () et Mission à Byzance publiée du  () au  (). Le Retour des Tigres Volants de Buck Danny publiée du  () au  () et Les Tigres Volants à la rescousse ! publiée du  () au  (). Le Traître sans visage de La Patrouille des Castors publiée du  () au  (). Poursuites sur la Murray de Sandy publiée du  () au  (). L'Anneau des Castellac de Johan et Pirlouit publiée du  () au  (). L'Enfer de Xique-Xique de Gil Jourdan publiée du  () au  (). La Couronne de fer de Thierry le Chevalier publiée le  () au  ().

 Les mini-récits cartonnent 
Lancés depuis trois ans, les mini-récits permettent non seulement aux auteurs de débuter sérieusement pour les plus jeunes et s'amuser pour les plus anciens, mais aussi de tester des héros qui peuvent par la suite intégrer les pages régulière du journal. Le mini-récit du  () a ainsi pour sujet un bagnard obsédé par l'idée de s'évader de sa prison. Appelée Bobo, cette série est imaginée par Maurice Rosy qui propose à Paul Deliège de la dessiner. À son grand étonnement, la série plaît à Charles Dupuis, alors que ce nouveau héros est à mille lieues des critères du héros idéal du grand patron de Spirou. La première histoire s'intitule Bobo s'évade. Dans le  (), les lecteurs découvrent le Flagada, un drôle d'animal rond et jaune avec une queue à hélice dessiné par Charles Degotte. Il vit sur une île paradisiaque, mais est troublé par l'arrivée du chasseur de fauves Alcide Citrix qui a pour mission de capturer un Flagada. Le premier récit publié s'intitule Prenez garde au Flagada !. Noël Bissot lance une série avec deux Esquimaux, Youk et Yak dans le  (). En dehors des mini-récits, Jidéhem lance le personnage de Starter, qui jusque-là animait la chronique auto du même nom, dans sa propre bande dessinée dont la première histoire intitulée Starter contre les casseurs est publiée du  () au  ().

À partir du  (), la moitié des pages en noir et blanc passent en bichrome. La couverture change à partir du , la partie haute est occupée par une illustration de Jean Roba sur la série vedette de la semaine et la partie basse par une demi-planche de Benoît Brisefer ou de Spirou et Fantasio. Cette dernière série connaît une publication compliquée. L'histoire QRM sur Bretzelburg commence sa publication dans le  () avec le rythme normal de trois demi-planches par numéro (une demi-planche sur la couverture et deux autres sur la page suivante). Au  (), elle tombe à deux demi-planches en quatrième de couverture, puis à une demi-planche publiée en couverture à partir du  (). Cette baisse du rythme de publication est due à une dépression d'André Franquin qui va bientôt l'obliger à arrêter totalement la production de l'histoire pendant plus d'un an. Trois numéros spéciaux paraissent dans l'année, un à Pâques ( du ) qui contient soixante pages, un pour les vacances ( du ) de cinquante-six pages et un supplément de cinquante timbres à l'effigie des héros du journal, et un pour Noël ( du ) de soixante pages et deux mini-récits dont La Faim des Schtroumpfs de Peyo et La Roue de Maurice Tillieux.

Cette année encore de nombreux ténors sont présents dans les pages de l'hebdomadaire, Lucky Luke dans Les Rivaux de Painful Gulch, histoire publiée du  () au  (), ainsi que dans Billy the Kid publiée du  () au  () et Les Collines noires du  () au  (). Simba Lee dans La Réserve de Karapata publiée du  () au  (), c'est la dernière apparition de cette série dans le journal. Jerry Spring dans La Route de Coronado publiée du  () au  (). Sandy dans Le Tigre de Tasmanie publiée du  () au  () et Le Mystère de la grande barrière du  () au  (). Tif et Tondu dans Ne tirez pas sur l'hippocampe publiée du  () au  (). La Patrouille des Castors dans Le Signe indien publiée du  () au  (). Les Timour dans Le Drakkar rouge publiée du  () au  () et Alerte sur le fleuve du  () au  (). Jean Valhardi dans Rendez-vous sur le Yukon publiée du  () au  (). Le Vieux Nick dans Dans la gueule du dragon publiée du  () au  (). Théophile et Philibert dans L'Étrange passe temps de Boleslas Kromitch publiée du  () au  (). Buck Danny dans Tigres volants contre pirates publiée du  () au  (). Gil Jourdan dans Surboum pour quatre roues publiée du  () au  (). Pegg dans La Tiare de Chouboul-Toukroum publiée du  () au  (). Marc Dacier dans Les Sept Cités de Cibola publiée du  () au  (). Johan et Pirlouit dans Le Pays maudit publiée du  () au  ().

 André Franquin malade 
Dès le premier numéro de l'année ( du ), les lecteurs trouvent à la place de l'histoire QRM sur Bretzelburg de Spirou et Fantasio un édito d'Yvan Delporte (sous le pseudonyme de Spirou) qui explique que l'auteur de la série, André Franquin, est très malade et qu'il ne peut plus continuer au même rythme l'histoire de la série vedette du journal. Depuis déjà plusieurs semaines le rythme de parution de l'histoire avait baissé pour tomber à une demi-planche publiée chaque semaine. André Franquin souffre en fait d'une dépression apparue quand son éditeur lui a refusé l'utilisation pour la troisième fois de suite du personnage de Zorglub. Cette dépression va se doubler d'une hépatite virale qui va le terrasser pendant plusieurs mois. Toutefois et contre l'avis de ses médecins, André Franquin va continuer à produire, avec l'aide de son assistant Jidéhem, sa planche hebdomadaire de Gaston pour le journal. Comme la série vedette ne peut-être absente longtemps du journal, la rédaction en profite pour republier l'histoire Les Petits Formats du  () au  (), une histoire qui avait été publiée en 1958 dans le quotidien français Le Parisien libéré pour faire mieux connaître la série auprès du public français.

À partir du  () le journal passe à quarante-huit pages avec en plus un mini-récit, la moitié des pages est en couleur et l'autre en bichromie. Le gag hebdomadaire de Gaston passe en couverture du journal. Beaucoup de nouveauté et notamment La Ribambelle de Jean Roba, une série inspirée d'une histoire de quatre planches, intitulée Opération ciseaux, publiée dans le  () par Jo-El Azara. Cette série raconte les aventures d'une bande enfant (Phil, Grenadine, Archibald, Dizzy et les jumeaux Atchi et Atcha) aux origines diverses. La première histoire intitulée La Ribambelle gagne du terrain est publiée du  () au  (), elle est suivie de La Ribambelle en Écosse publiée du  () au  (). Après une courte expérience comme directeur artistique du journal Tintin, Will revient dans les pages de Spirou trouvant le travail à Tintin trop administratif et pas assez créatif. Pour son retour, il crée sur scénario de Vicq (qui signe Antoine Raymond), la série Éric et Artimon dont le premier récit est publiée du  () au  () et s'intitule Le Tyran en acier chromé. Herbert et Charles Jadoul lancent la série Diégo avec l'histoire Le Pays des quatre vents publiée du  () au  (), Gérald Forton l'unique histoire de Capitaine Morgan du  () au  (). Paul Jamin (sous le pseudonyme Alfred Gérard) produit la seule histoire d'''Ernest Lecrac intitulée Le Vol du Bourdon publiée du  () au  (). Sur scénario de Vicq, Paul Dubar dessine l'histoire La Graminée de la Colère publiée du  () au  () et première grande histoire à suivre d'Arthur Piroton avec Le Grand Raid, puis Une tuyère pour Euridice de la série Michel et Thierry scénarisé par Charles Jadoul. La première est publiée du  () au  () et la seconde du  () au  (). Jacques Devos et Hubuc signent Victor Sébastopol à partir du  (), une série composée d'histoire courte sur agent secret allemand. C'est série vont avoir beaucoup de mal aux référendums du journal, étant en concurrence avec des séries déjà bien installée elles ne vont avoir le droit de ne produire qu'une seule ou deux histoires avant de disparaître définitivement des pages de Spirou. Des nouveaux auteurs vont dessiner des mini-récits, Francis, Lucien De Gieter, Jacques Devos, Hubuc, Bob de Groot, Matagne, Verli. La série américaine Peanuts (avec le chien Snoopy) de Charles Monroe Schulz est publiée à quelques reprises dans les mini-récits.

Du côté des grosses séries sont publiées, du  () au  () Opération Mercury de la série Buck Danny et du  () au  () Les Voleurs de satellites de la même série. Du  () au  () El Zopilote de la série Jerry Spring. Du  () au  () Les Trafiquants du Bush et du  () au  () Jack le vagabond. Deux histoires de la série Sandy et Hoppy. Du  () au  () Les Dalton dans le blizzard et du  () au  () La Caravane. Des histoires de Lucky Luke. Du  () au  () Aux mains des Akwabons de la série Le Vieux Nick. Du  () au  () Les Moines rouges de la série Gil Jourdan. Du  () au  () L'Homme aux mains d'or de Théophile. Il s'agit de la dernière publication de cette série. Du  () au  () Le Serment d'Hastings de la série Les Timour. Du  () au  () Les Loups écarlates de la série La Patrouille des Castors. Du  () au  () La Main noire de la série Marc Dacier. Les numéros spéciaux de l'année 1962 sont le  () spécial Pâques avec un poster géant des frères Dalton. Le premier poster offert en supplément de Spirou. Le  () spécial Vacances avec en supplément un dessin en relief et couleurs de Morris et le  () spécial Noël avec deux fresques de un mètre vingt de long.

 Courtes histoires complètes humoristiques 
Après les histoires réalistes de lOncle Paul et les mini-récits qui permettent de tester réellement les jeunes auteurs, le rédacteur en chef Yvan Delporte va lancer une troisième sorte d'histoire complète, cette fois pour les auteurs humoristique. Hubuc et Jacques Devos lancent Victor Sébastopol à partir du , une série ironique ou un agent secret vaniteux raconte ses mémoires alors que les illustrations montrent la réalité beaucoup moins éblouissante. Autre série du duo, Histoire sans paroles dans le . Le même Jacques Devos écrit des scénarios pour Salvérius et créé la série Whamoka (qui devient rapidement Whamoka et Whikilowat) qui raconte de façon humoristique la vie des amérindiens à partir du  (). Dans le  (), Paul Deliège lance Hercule et les autres qui compte les rencontres farfelus d'un personnage à la bonne humeur joviale. Dans les mini-récits, le prolifique Jacques Devos créé la série Génial Olivier dans le  (), qui raconte les farces d'Olivier Delabranche qui a la particularité d'être à la fois un génie et un cancre à l'école au grand malheur de son instituteur Monsieur Rectitude, ainse que la série Superherman dans le  (). Dans les pages régulières, le duo Maurice Rosy-Paul Deliège publie du  () au  () une histoire humoristique intitulée Le Casque aux gants de planches. Malgré cette recrudescence de l'humour dans les derniers mois, le réalisme domine toujours avec environ 60 % des bandes dessinées qui paraissent dans le journal. Trois numéros spéciaux voient le jour en 1963, le  () fête les vingt-cinq ans d'hebdomadaire avec pas moins de cent trente-deux pages et sept récits complets. Plus classique est le  () pour les vacances avec soixante-huit pages et un phénakistiscope, ainsi que le  () spécial Noël de cent pages et neuf histoires complètes dont le retour de Blondin et Cirage avec Le Merveilleux Noël de Blondin et Cirage.

Les histoires de l'année sont, Pancho hors la loi et Les Broncos du Montana de Jerry Spring publiées respectivement du  () au  () et du  () au  (). Madame Adolphine de Benoît Brisefer publiée du  () au  (). La Maison d'en face de Starter publiée du  au . Sa majesté se rebiffe de Le Vieux Nick publiée du  () au  (). L'Abominable Homme des Andes et L'Empire du soleil de Marc Dacier publiées respectivement du  () au  () et du  () au  (). Mystère en Camargue de La Patrouille des Castors publiée du  () au  (). La Pluie était sèche et Un royaume pour un puffin de Michel et Thierry publiée respectivement du  () au  () et du  () au  (). L'Ombre du Cid et La Galère pirate des Timour publiée respectivement du  () au  () et du  () au  (). La suite de QRM sur Bretzelburg de Spirou et Fantasio est publiée du  () au  (). La Ville fantôme et Les Dalton se rachètent de Lucky Luke publiée respectivement du  () au  () et du  () au  (). Toute la gomme de Éric et Artimon du  () au  (). Le Kangourou sacré et Au pays du kiwi de Sandy publiée respectivement du  () au  () et du  () au  (). Le Retour de Valhardi de Jean Valhardi publiée du  () au  (). Les Trois Taches de Gil Jourdan publiée du  () au  (). X-15 de Buck Danny publiée du  () au  (). La Ribambelle s'envole de La Ribambelle publiée du  () au  (). Les Assiégés de Matchu-Pitchu de Diégo publiée du  () au  (). Après leurs succès dans les mini-récits, Les Schtroumpfs intègrent les pages régulières de l'hebdomadaire avec l'histoire Schtroumpfonie en ut publiée du  () au  (). Marine et Canale lancent une nouvelle série Roch Rafal avec l'histoire Le Faucon des tropiques publiée du  () au  ().

 De Tintin à Spirou : Raymond Macherot 
En 1964, Raymond Macherot, l'un des piliers du journal Tintin, quitte les éditions Le Lombard pour les éditions Dupuis et le journal Spirou, la cause de ce départ est un différend avec l'éditeur et aussi pour des copains auteurs s'y trouvaient. Auteur de plusieurs séries à succès comme Chlorophylle ou Clifton, il doit les abandonner et les céder aux Lombard pour passer chez la concurrence. La première série de Raymond Macherot dans Spirou, s'intitule Chaminou et est publiée du  () au  () avec l'histoire Chaminou et le Khrompire. Cette série policière va être descendu aussi bien par les éditeurs que par les amis auteurs de Raymond Macherot qui lui reproche de faire une série trop , seul Charles Dupuis souhaite une seconde histoire de Chaminou, mais le fait que le public ne suivent pas non plus va décourager Raymond Macherot et lui faire abandonner ce héros après seulement une seule histoire. L'année suivante, il lance la série Sibylline.

D'autres nouveautés arrivent dans le journal, Marcel Remacle et Marcel Denis créés Hultrasson, une série humoristique sur les vikings publiée pour la première fois du  () au  () avec l'histoire Fais-moi peur Viking. Série publiée à l'international sous forme de stips muet, Max l'explorateur de Guy Bara rejoint Spirou avec l'histoire Histoire provisoirement sans titre publiée du  au , puis l'histoire Max et le triangle noir du  au , cette dernière est sur scénario de Maurice Rosy. Pour l'occasion la série devient parlante. Dans l'histoire L'Œuf de Karamazout de la série Starter publiée du  au  apparaît pour la première fois une petite fille nommé Sophie Karamazout. L'auteur, Jidéhem, souhaite depuis longtemps lancer une héroïne dans Spirou, mais il s'est toujours heurté au refus de l'éditeur qui a peur de la censure encore féroce à l'époque et qui ne voit pas l'utilité d'une héroïne dans un journal pour garçon. Néanmoins, Charles Dupuis, l'autorise à introduire une petite fille dans la série Starter. La réaction du public va être immédiate et positive, la série Starter va devenir Sophie au point que le personnage principal, Starter, va carrément disparaître de la série et que L'Œuf de Karamazout est publiée par la suite en album sous le titre Sophie. Jijé, Herbert, Charles Jadoul lancent la série Docteur Gladstone avec les histoires Docteur Gladstone et Zone interdite publiées respectivement du  au  et du  au . Will récupère la série Tif et Tondu abserte depuis trois ans des pages de l'hebdomadaire, parait Choc au Louvre du  () au  () et La Villa du Long-Cri du  () au  () sur scénario de Maurice Rosy. Plusieurs créations éphémères, Cyril Sinclair avec L'Énigme de la formule JKO2 de Gérald Forton et Marine publiée du  () au  (). Finemouche et Fiasco avec Smog à gogo de Jean Mahaux et André Lange publiée du  () au  (). Les Aventures de Marco Polo par Jean-Michel Charlier, Octave Joly et Paul Ramboux publiée du  () au  (). Début dans le  de la chronique Neuvième Art de Morris et Vankeer, qui a pour but de parler des auteurs et séries pionnières de la bande dessinée. C'est la première fois que la bande dessinée est qualifiée de neuvième art. Trois numéros spéciaux, le  spécial Printemps de cent-douze pages, (1354, 112 pages), le  spécial Vacances de cent-quatre pages et six cartes postales ainsi que des décalcomanies) et le  spécial Noël de cent pages.

Les histoires à suivre publiées cette année sont, L'Or du « El Terrible » du Vieux Nick publiée du  () au  (). La Couronne cachée et Le Chaudron du Diable de La Patrouille des Castors publiées respectivement du  () au  () et du  () au  (). Le Grand Rush de Jean Valhardi du  () au  (). Labyrinthe de Alertogas du  () au  (). Les Négriers du ciel et Chasse à l'homme de Marc Dacier publiées respectivement du  () au  () et du  () au  (). Alerte à Cap Kennedy et Le Mystère des avions fantômes de Buck Danny publiées respectivement du  () au  () et du  () au  (). Le 20e de cavalerie et L'Escorte de Lucky Luke publiées respectivement du  () au  () et du  () au  (). Destination Darwin et Le Docteur volant de Sandy publiées respectivement du  () au  () et du  () au  (). Les Saint-Bernard du toit du monde et Mylène et ses carats de Michel et Thierry publiées respectivement du  () au  () et du  () au  (). Mon ami Red Lover et Le Loup solitaire de Jerry Spring publiées respectivement du  au  et du  au . Le Fils du croisé des Timour du  () au  (). La Ribambelle engage du monde et La Ribambelle au bassin de La Ribambelle publiées respectivement du  () au  () et du  () au  (). Le Schtroumpfissime des Schtroumpfs publiée du  () au  (). A pleines voiles vers l'aventure de Roch Rafal publiée du  () au  (). Le Gant à trois doigts de Gil Jourdan publiée du  () au  (). La série Spirou et Fantasio est présente non pas avec une bande dessinée, mais un récit illustré par André Franquin et écrit par Yvan Delporte intitulé Les Robinsons du Rail publiée du  () au  ().

 L'Humour prend le pouvoir 
Au cours de l'année 1965, l'humour va dépasser les 50 % de la publication de Spirou. Malgré le raté de Chaminou, Raymond Macherot ne se décourage pas et créé une nouvelle série intitulée Sibylline. Une série assez proche de Chlorophylle qu'il animait dans le journal Tintin. La série est plus « gentille », le méchant, Anathème, étant plus ridicule que méchant. Kiko revisite Les Mille et Une Nuits avec la série Foufi qui va marquer par sa multitude de détails dans le dessin de l'Orient. La première histoire, Foufi et l'héritage enchanté, est publiée du  () au  (). La seconde, Les Voleurs volants, l'est du  () au  (). À partir du  (), sont publiés les gags de Poussy de Peyo. Paraissant auparavant dans Le Soir Jeunesse, ils sont mis en couleurs à l'occasion de la republication dans Spirou. Si Poussy fait son apparition dans le journal, c'est que Peyo, devenu auteur vedette, gardait une tendresse certaine pour cette série qui lui avait permis de débuter. Dans les mini-récits, Paul Deliège crée Cabanon dans le  (). Retour de la série Spirou et Fantasio avec l'histoire Bravo les Brothers publiée du  () au  (), une histoire fortement inspirée de l'univers de la série Gaston, il s'agit de la seule histoire de sa production qui faisait rire André Franquin. Changement dans des séries déjà installées, Le Vieux Nick devient définitivement Barbe-Noire et Starter est définitivement supplémenté par Sophie à partir de l'histoire courte publiée dans le  (). À partir du  (), Yvan Delporte crée une rubrique rédactionnelle, dessinée par André Franquin, qui mes en scène le personnage de Gaston Lagaffe. Elle s'intitule En direct de la rédaction et raconte des gaffes du héros-sans-emploi sous forme de textes illustrés. Début de Derib avec des récits de lOncle Paul. À partir du  (), la couverture change, la demi-planche est remplacé par un dessin pleine page.

Pour l'année 1965 sont publiées les histoires, Dans le sillage des Argonautes de la série Alertogas du  () au  (). L'Oiseau flamboyant et Le Sceau du Templier des Timour publiées respectivement du  () au  () et du  () au  (). Les Flèches de nulle part et La Poupée ridicule de Tif et Tondu publiées respectivement du  () au  () et du  () au  (). Le Duel des idoles de Jean Valhardi du  () au  (). Le Boutefeu et Les Otages du José-Antonio publiées respectivement du  () au  () et du  () au  (). Le Trois-mâts fantôme du Vieux Nick du  () au  (). Hultrasson chez les Scots d'''Hultrasson du  () au  (). Moïra et Les Nomades du désert de Sandy et Hoppy respectivement du  () au  () et du  () au  (). L'Orteil de Vichnou de Max l'explorateur du  () au  (). Des barbelés sur la prairie et Calamity Jane de Lucky Luke respectivement du  () au  () et du  () au  (). Le Mystère de l'autobus hanté de la Patrouille des Castors du  () au  () . Les Vengeurs du Sonora de Jerry Spring du  () au  (). Refus d'assistance de Docteur Gladstone du  () au  (). L'Or du « Vent d'est » de Marc Dacier du  () au  (). Alerte atomique de Buck Danny du  () au  ().

Humour en tout genre 
L'année 1966 est dans la continuité de la précédente avec 60 % des pages du journal consacré à l'humour. Avec Marc Lebut et son voisin, Maurice Tillieux écrit ses premiers scénarios pour un autre en la personne de Francis. Cette série humoristique publiée à partir du  du , plus connu sous le surnom de La Ford T, mes en scène le snob Marc Lebut, sa Ford T et son voisin Monsieur Goular, lui-même inspiré d'un personnage nommé Monsieur Bulle que Francis dessine dans le journal Record. Tout en travaillant pour Peyo, Lucien De Gieter créé Tôôôt et Puit dans le  du , une série d'humour bon enfant sur une sirène et un pêcheur de perles. Dans le même genre, Alain Michaud et Jacques Lecamus lancent, dans le  du  Les Pépés flingueurs, une série sur deux vieux chercheurs d'or qui s'affrontent et des séries éphémères dans le même registre paraissent et disparaissent rapidement dans Spirou, Adolphe, Farfelu, Bigoudi, Sépadeffasson le Viking ou encore Sylvain Tripoté. Un humour plus  est aussi représenté avec Wilbur et Cie ou encore Monsieur Plume.

Notes et références

Références

Notes

Bibliographie

Ouvrage

Périodique 
 
 
 
 

Spirou
Histoire de la bande dessinée